Bahnhof Langwasser kann sich auf folgende Bahnhöfe im Nürnberger Stadtteil Langwasser beziehen:
 Bahnhof Nürnberg-Langwasser (ehedem Bahnhof Märzfeld)
 U-Bahnhof Langwasser Nord
 U-Bahnhof Langwasser Mitte
 U-Bahnhof Langwasser Süd